La Ceja kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Ceja, Colombia, ort, Antioquia, 
 La Ceja (kommun), Antioquia,

Mexiko 

 La Ceja, Mexiko, ort, Guanajuato, Apaseo el Alto,